Хаккы Башар (; ) — турецкий борец греко-римского стиля, чемпион и призёр чемпионатов Европы, чемпион мира, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1992 года в Барселоне, участник трёх Олимпиад.

Карьера 
Выступал в полутяжёлой и тяжёлой весовых категориях. Победитель Средиземноморских игр 1993 и 1997 годов. Чемпион (1997) и бронзовый призёр (1993, 1998) чемпионатов Европы. Чемпион мира 1995 года в Праге.

На летних Олимпийских играх 1992 года в Барселоне Башар победил выступавшего за объединённую команду Гоги Когуашвили, венгра Тибора Комароми, болгарина Ивайло Йорданова, итальянца Сальваторе Кампанелла, американца Майкла Фоя и стал победителем в своей подгруппе. В финальной схватке турок проиграл немцу Майку Булльману и стал серебряным призёром Олимпиады.

На следующих Олимпийских играх в Атланте Башар в первом круге снова победил россиянина Гоги Когуашвили, серба , болгарина , но уступил украинцу Вячеславу Олейнику, немцу Майку Булльману и занял итоговое пятое место.

На Олимпийских играх 2000 года в Сиднее Башар проиграл грузину Геннадию Чхаидзе, поляку Анджею Вроньскому и не смог выйти из подгруппы, став в итоге 16-м.

Примечания

Ссылки 
 
 

Борцы Турции
Чемпионы Европы по греко-римской борьбе
Чемпионы мира по греко-римской борьбе
Борцы на летних Олимпийских играх 1992 года
Борцы на летних Олимпийских играх 1996 года
Борцы на летних Олимпийских играх 2000 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1992 года
Борцы полутяжёлого веса
Борцы тяжёлого веса